Rogelio Mayta (né en 1971), un avocat et homme politique bolivien
 Víctor Mayta (né en 1992), un homme politique péruvien